Gai Juni Sila (cònsol 17 aC), cònsol el 17 aC.
 Gai Juni Sila (cònsol any 10), cònsol l'any 10.
 Gai Juni Sila, cònsol sufecte l'any 92 en el regnat de Domicià.